Файерзингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Файерзингер, Вольфганг (род. 1965) — австрийский футболист, бывший защитник.
 Файерзингер, Лаура (род. 1993) — австрийская футболистка, полузащитник.